Kalliosaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Bergholmen (ö i Finland, Nyland, lat 60,18, long 25,16),  (4 ha)
 Bergholm (klippa), Egentliga Finland,  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Södra Österbotten, Seinäjoki, lat 62,88, long 22,41),  (2 ha)
 Kalliosaari (ö i Nyland, Helsingfors),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Egentliga Tavastland, Riihimäki, lat 60,68, long 24,66),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,73, long 24,91),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,64, long 24,95),  (0 ha)
 Iso Kärppäjärvi,  (88 ha)
 Kalliosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,53, long 24,44),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola,  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Egentliga Tavastland, Tavastehus, lat 61,14, long 24,54),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Egentliga Tavastland, Tavastehus, lat 61,25, long 24,39),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,52, long 25,92),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,83, long 26,88),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Jyväskylä, Korpilahti, Ryhinselkä),  (11 ha)
 Kalliosaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,64, long 25,64),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,62, long 25,79),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,50, long 26,13),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,33, long 27,98),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,27, long 28,35),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,48, long 27,98),  (4 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,61, long 27,86), 
 Kalliosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,71, long 29,05),  (10 ha)
 Kalliosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,47, long 28,59),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,55, long 28,80),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,57, long 27,80),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Satakunta, Björneborg),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,15, long 28,13),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,23, long 28,00),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,53, long 27,63),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,51, long 28,05),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,05, long 28,18),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,55, long 25,31),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,55, long 25,48),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Birkaland, Nordvästra Birkaland, lat 62,19, long 23,10),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,21, long 23,67),  (1 ha)
 Takajärvi (sjö i Ikalis, Birkaland),  (43 ha)
 Kalliosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,29, long 25,04),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Mellersta Österbotten), Kaustby,  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,71, long 25,89),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,82, long 25,97),  (19 ha)
 Kalliosaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 61,92, long 24,28),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,14, long 28,44),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Saarijärvi, Saarinensjö),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 60,94, long 27,52),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 60,98, long 27,62),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,48, long 26,68),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,94, long 26,58),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,35, long 24,83),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Lappland, Tornedalen),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,01, long 28,55),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,14, long 28,65),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,37, long 26,93),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Keskijärvi, Vaala),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 65,86, long 26,72),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,57, long 26,03),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,76, long 29,29),  (2 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,68, long 29,53),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,81, long 29,88),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,35, long 27,87),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,22, long 29,47),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,34, long 29,41),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,37, long 29,55),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,20, long 29,60),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,99, long 29,54),  (1 ha)
 Niittysaari (ö i Pielisjärvi),  (7 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,36, long 29,19),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,53, long 30,84),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,84, long 30,10),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,70, long 30,37),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,22, long 27,28),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,17, long 27,45),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Pihtipudas, Alvajärvi),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,06, long 25,61),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,16, long 26,09),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,95, long 30,15),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,65, long 28,83),  (3 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,61, long 29,07),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,81, long 29,42),  (4 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,85, long 29,86),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,81, long 29,54),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,30, long 29,06),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,38, long 28,69),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,91, long 28,79),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,02, long 29,03),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,23, long 29,02), 
 Kalliosaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,52, long 28,74),  (3 ha)
 Kalliosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,55, long 23,29),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,53, long 23,89),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,26, long 25,28),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Södra Österbotten, Kuusiokunnat, lat 62,71, long 23,93),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,40, long 27,46),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,51, long 27,47),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,44, long 27,65),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,99, long 29,59),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,99, long 29,80),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,57, long 25,59),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,38, long 28,32),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,19, long 26,72),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Viitasaari, Sammalinen),  (0 ha)
 Saukkosaari (ö i Sonkari och Riitunlampi),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,80, long 26,71),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,17, long 25,55),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,32, long 25,53),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Jyväskylä, Säynätsalo),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,86, long 29,59),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,09, long 29,75),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,21, long 29,76),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,07, long 28,50),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,87, long 27,23),  (2 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,87, long 27,67),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,45, long 29,51),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,57, long 29,76),  (1 ha)
 Kalliosaari (ö i Kivijärvi),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Kivijärvi, Hoikansalmi),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Kannonkoski, Huhmarselkä),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,77, long 28,46),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,68, long 24,19),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Södra Österbotten, Kuusiokunnat, lat 62,57, long 23,51),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,38, long 29,19),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,14, long 24,45),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu, lat 62,22, long 24,52),  (0 ha)
 Kalliosaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 69,00, long 27,11),  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar